Belagerung von Rhodos bezeichnet folgende historische Ereignisse:

 Belagerung von Rhodos (305–304 v. Chr.) durch Demetrios I. Poliorketes
 Belagerung von Rhodos (1444) durch Dschakmak
 Belagerung von Rhodos (1480) durch Mehmed II.
 Belagerung von Rhodos (1522) durch Süleyman I.